Alamar peut désigner :
 Alamar, un quartier de La Havane ;
 Alamar, un film mexicain sorti en 2009.